54P kan syfta på:

 54P/de Vico-Swift-NEAT - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-22M - en rysk Progress farkost.